La estación Saénz forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal Coronel Roca de la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013. Está ubicada en el cruce de la Avenida Rabanal con la Avenida Sáenz, con una plataforma a ambos lados de la misma. Es operada por las líneas 28, 76, 91 y 115. Es la primera estación sobre la Av. Rabanal.

Características 

La estación consiste en dos plataformas enfrentadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 
Debe su nombre a la avenida homónima, la cual a su vez homenajean a Antonio Sáenz, firmante de la declaración de independencia y primer rector de la Universidad de Buenos Aires.

Véase también 

 Nueva Pompeya (Buenos Aires)
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Nueva Pompeya